Райан Тимоти Таннехилл (; 27 июля 1988, Биг-Спринг, Техас) — профессиональный американский футболист, квотербек клубв НФЛ «Теннесси Тайтенс». С 2012 по 2018 год играл в составе клуба «Майами Долфинс». Участник Пробоула в сезоне 2019 года. Обладатель награды «Возвращение года».

На студенческом уровне играл за команду Техасского университета A&M. На драфте НФЛ 2012 года был выбран в первом раунде под общим восьмым номером.

Биография 
Райан Таннехилл родился 27 июля 1988 года в городе Биг-Спрингс в Техасе. Там же окончил старшую школу. В составе школьной футбольной команды он играл на позициях квотербека, раннинбека и ди-бэка. В выпускной год он набрал 1258 ярдов пасом и 617 ярдов выносом, выведя команду в плей-офф. На момент окончания школы Таннехилл входил в число ста лучших молодых игроков Техаса.

Любительская карьера 
В 2007 году Таннехилл поступил в Техасский университет A&M. Первый сезон в команде он провёл в статусе освобождённого игрока, работая только на тренировках. Перед стартом турнира NCAA 2008 года боролся за место стартового квотербека, но был переведён на позицию принимающего. Он сыграл в одиннадцати матчах и набрал 844 ярда с пятью тачдаунами, установив рекорды университета для новичков по количеству приёмов и ярдов. По итогам года Таннехилл был признан самым ценным игроком нападения «Техас A&M».

В сезоне 2009 года он сыграл в тринадцати матчах на месте принимающего, в трёх играх выходил на поле квотербеком. По ходу турнира 2010 года Таннехилл стал стартовым квотербеком команды. На этой позиции он провёл шесть матчей во второй половине сезона, набрав 1638 ярдов с 13 тачдаунами и установив новый рекорд университета по точности передач.

В мае 2011 года Таннехилл получил диплом бакалавра в области биологии. В том же году он провёл последний сезон студенческой карьеры, ставший единственным полным на позиции квотербека. В тринадцати матчах турнира он набрал 3744 ярда, сделал 29 тачдаунов при 15 перехватах. За год его оценка сильно выросла. В апреле 2012 года Таннехилл рассматривался как третий квотербек драфта после Эндрю Лака и Роберта Гриффина.

Профессиональная карьера 
В январе 2012 года перед драфтом аналитик сайта Bleacher Report Мэтт Миллер высказывал мнение, что возможный выбор Таннехилла в первом раунде будет необоснованным. Самой сильной стороной игрока он называл его мобильность и общий уровень атлетизма, связанные с его прошлым в роли принимающего. При этом Миллер отмечал, что квотербек слишком часто полагается на эти качества, пытаясь компенсировать недостатки в технике и силе броска. Навыки принятия решений и чтения игры Таннехилла он оценивал как средние. Миллер делал вывод, что главная заслуга в достижениях игрока принадлежит выстроенной вокруг него системе нападения команды. Он сравнивал Таннехилла с Райаном Фицпатриком и отмечал, что ему тоже потребуется время, чтобы стать игроком стартового состава в клубе НФЛ, а его успешность будет зависеть от наличия талантливых принимающих.

Майами Долфинс 
В апреле 2012 года Таннехилл был задрафтован «Майами Долфинс» под общим восьмым номером. Он стал первым с 1983 года квотербеком, которого клуб выбрал в первом раунде. Тогда «Долфинс» получили Дэна Марино. Генеральный менеджер клуба Джефф Айрленд высоко оценил возможности новичка, отметив, что тот был частью стратегии работы команды в межсезонье. Определённую роль в этом решении сыграло и назначение Майка Шермана, работавшего с Таннехиллом в университете, на должность координатора нападения «Майами». В июле квотербек подписал с клубом четырёхлетний контракт на общую сумму 12,7 млн долларов. В своём дебютном сезоне он выиграл конкуренцию у Мэтта Мура и сыграл в стартовом составе во всех шестнадцати матчах чемпионата. Таннехилл набрал пасом 3294 ярда, сделав 12 тачдаунов при 13 перехватах. Главными проблемами для него стали технические ошибки в работе ног и нехватка квалифицированных принимающих, он стал худшим пасующим лиги в игре на третьих даунах, а команда по реализации этих ситуаций заняла шестнадцатое место в НФЛ. Главный тренер клуба Джо Филбин в последующее межсезонье отметил, что у квотербека есть необходимый набор навыков, а раскрытие его таланта требует лишь времени и работы над этим.

Статистика в НФЛ

Примечания

Ссылки 

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Майами Долфинс»
Игроки «Теннесси Тайтенс»